

Geografia 
 Sisini – frazione del comune di Senorbì in Sardegna

Persone 
 Maria Antonietta Sisini – musicista, produttrice discografica e scrittrice italiana
 Giorgio Sisini – editore e ingegnere italiano, ideatore e fondatore de La Settimana Enigmistica